Флориан Майер:
 Майер, Флориан (род. 1968) — немецкий футбольный судья.
 Майер, Флориан (род. 1983) — немецкий теннисист.